Rachida steht für:
 Rachida (Film), algerisch-französischer Film von Yamina Bachir aus dem Jahr 2002 

Weiblicher Vorname:
 Rachida Brakni (* 1977), französische Schauspielerin
 Rachida Dati (* 1965), französische Politikerin

Siehe auch
 Rachid